Jakowkin bzw. Yakovkin steht für:
 Awenir Alexandrowitsch Jakowkin (1887–1974), russischer bzw. sowjetischer Astronom
 Yakovkin (Mondkrater)